Індійська рупія
 Міжнародне нормалізоване відношення (, INR) — oдин з методів визначення протромбінового індексу (параметр коагуляції крові)